Кубок шести наций 2018 (, по спонсорским причинам носил название NatWest 6 Nations) — 19-й по счёту Кубок шести наций (124-й, если считать с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций), ежегодный турнир по регби-15, в котором участвовали национальные команды Англии, Ирландии, Италии, Уэльса, Франции и Шотландии.

В четвёртом туре соревнования досрочным победителем соревнования стала сборная Ирландии. В последнем матче ирландцы сумели обыграть англичан, тем самым завоевав свой третий в истории большой шлем.

Участники 

1 Из-за травмы Дилана Хартли на матч четвёртого тура против сборной Франции капитанскую повязку получил Оуэн Фаррелл.
2 Алан Уин Джонс пропустил матч четвёртого тура против сборной Италии, а капитаном валлийцев стал Таулупе Фалетау.
3Из-за травмы Гийома Гирадо на матч пятого тура против сборной Уэльса капитанскую повязку получи Матьё Бастаро.

Результаты

Турнирная таблица 

Правила начисления очков
 За победу даётся 4 очка;
 За ничью даётся 2 очка;
 Бонусное очко даётся в случае, если команда в матче занесла четыре попытки и более или в случае, если команда проиграла с разницей в семь очков или менее. В случае, если команда проиграла с разницей в 7 очков или менее и занесла больше четырёх попыток, она получает два бонусных очка;
 Три бонусных очка даётся команде, которая сумела обыграть всех пятерых соперников (получила большой шлем).
 Дополнительные показатели при равенстве очков:
 В случае, если количество очков у двух или нескольких команд одинаково, победителем считается команда, у которой лучше разница между заработанными и проигранными очками;
 В случае, если первый показатель является равным, победителем считается команда, занёсшая больше попыток;
 В случае, если второй показатель также является равным, обладателем Кубка становятся все команды, подходящие под указанные критерии.

1-я неделя

2-я неделя 

Факты:
 Сборная Англии одержала рекордную 15-ю подряд домашнюю победу в Кубке шести наций.

Факты:
 Сборная Шотландии выиграла первый в истории Кубок Старинного союза.

3-я неделя 

Факты:
 Сборная Франции сохранила за собой Приз Джузеппе Гарибальди.

Факты:
 Для Уоррена Гэтленда этот матч стал сотым у руля сборной Уэльса.

Факты:
 Сборная Шотландии выиграла Кубок Калькутты впервые с 2008 года;
 Хью Джонс занёс первую за 15 лет попытку сборной Англии на «Мюррейфилде». Предыдущим отличившимся был Саймон Даниэлли в 2004 году.

4-я неделя 

Факты:
 Сборная Ирландии вернула себе Столетний куэйч.

Факты:
 После поражения англичан сборная Ирландии стала обладателем Кубка шести наций досрочно.

Факты:
 Проиграв сборной Уэльса, итальянцы выиграли деревянную ложку.

5-я неделя 

Факты:
 Поражение англичан стало для них первым на «Туикенеме» с 2012 года (серия из 15 матчей), первым на домашней арене (серия из 14 матчей), а для ирландцев это была первая победа над сборной Англии в гостях впервые с 2010 года;
 Сборная Ирландии выиграла Приз Миллениума впервые с 2011 года;
 Сборная Ирландии выиграла большой шлем и Тройную корону впервые с 2009 года.

Статистика 

Бомбардиры по очкам

Бомбардиры по попыткам

Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт турнира,,

Кубок шести наций
2018 год в регби